Osoby o tym nazwisku:
 John Lecky (strona ujednoznaczniająca)
 William Lecky – angielski historyk i filozof